Osvaldino Rangel, mais conhecido por Dino Rangel (Niterói-RJ, 06 de Abril de 1964 - 27 de Fevereiro de 2019) é um guitarrista de jazz brasileiro. Faleceu em 27 de Fevereiro de 2019.

Discografia 
1998 - Café
2008 - Partir... Voltar

Ligações externas
 Website oficial do Músico
 Perfil do músico no Dicionário cravo Albin
 lanalapa.com.br
 ejazz.com.br

Nascidos em 1964
Guitarristas de jazz do Brasil